

Geografia
 Magsaysay, municipalità delle Filippine nella Provincia di Davao del Sur
 Magsaysay, municipalità delle Filippine nella Provincia di Lanao del Norte
 Magsaysay, municipalità delle Filippine nella Provincia di Misamis Oriental
 Magsaysay, municipalità delle Filippine nella Provincia di Mindoro Occidentale
 Magsaysay, municipalità delle Filippine nella Provincia di Palawan
 Magsaysay, precedente denominazione di Delfin Albano, municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
 Ramon Magsaysay, municipalità delle Filippine nella Provincia di Zamboanga del Sur

Persone
 Ramon Magsaysay, terzo Presidente delle Filippine
 Ramon Magsaysay Jr., senatore delle Filippine, figlio del Presidente